Cambridge steht für:
 Cambridge in Großbritannien, Sitz der University of Cambridge
 Cambridge (Wahlkreis), Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Cambridge Engineering, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Cambridge Audio, britischer Hersteller von Unterhaltungselektronik
 (2531) Cambridge, Asteroid des Hauptgürtels
 Plymouth Cambridge, Pkw-Modell

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Cambridge (Idaho), im Washington County
 Cambridge (Illinois), im Henry County
 Cambridge (Iowa), im Story County
 Cambridge (Maine), im Somerset County
 Cambridge (Maryland), im Dorchester County
 Cambridge (Massachusetts), im Middlesex County, Sitz der Harvard University und des Massachusetts Institute of Technology
 Cambridge (Minnesota), im Isanti County
 Cambridge (Nebraska), im Furnas County
 Cambridge (New Hampshire), im Coös County
 Cambridge (Town, New York), im Washington County
 Cambridge (Village, New York), im Washington County
 Cambridge (Ohio), im Guernsey County
 Cambridge (Vermont), im Lamoille County
 Cambridge (Village), im Lamoille County
 Cambridge (Wisconsin), im Dane und im Jefferson County

Orte in anderen Ländern:
 Cambridge (Tasmanien), Vorort von Hobart, Australien
 Cambridge Town, Verwaltungsbezirk von Perth, Australien
 Cambridge (Neuseeland) auf der Nordinsel von Neuseeland
 Cambridge (Ontario) in Ontario, Kanada

im NRHP gelistete Objekte:
 Cambridge Armory, in Cambridge, Massachusetts, ID-Nr. 86003793
 Cambridge Arms, in Columbus, Ohio, ID-Nr. 86003412
 Cambridge City Historic District, in Cambridge City, Indiana, ID-Nr. 91000787
 Cambridge Common Historic District, in Cambridge, Massachusetts, ID-Nr. 73000281
 Cambridge Gateway Historic District, in Cambridge, Massachusetts, ID-Nr. 80004749
 Cambridge Grant Historic District, in Ashburnham, Massachusetts, ID-Nr. 01000626
 Cambridge Historic District, in Cambridge, New York, ID-Nr. 78001922
 Cambridge Historic District, Wards I and III, in Cambridge, Maryland, ID-Nr. 90001370
 Cambridge Home for the Aged and Infirm, in Cambridge, Massachusetts, ID-Nr. 02001189
 Cambridge Meetinghouse, in Jeffersonville, Vermont, ID-Nr. 81000077
 Cambridge News Office, in Cambridge, Idaho, ID-Nr. 89002128
 Cambridge Public Library, in Cambridge, Massachusetts, ID-Nr. 82001931
 Cambridge Public School and High School, in Cambridge, Wisconsin, ID-Nr. 98000708
 Cambridge Springs Bridge, in Cambridge Springs, Pennsylvania, ID-Nr. 88000824
 Cambridge State Aid Bridge, in Cambridge, Nebraska, ID-Nr. 92000763
 Cambridge Street Firehouse, in Worcester, Massachusetts, ID-Nr. 80000487
 Cambridge Street School, in Worcester, Massachusetts, ID-Nr. 80000484

Kriegsschiffe:
 HMS Cambridge, Vereinigtes Königreich
 USS Cambridge, Vereinigte Staaten

Personen:
 Ada Cambridge (1844–1926), australische Schriftstellerin
 Adolphus Frederick, 1. Duke of Cambridge (1774–1850), britischer Feldmarschall
 Adolphus Cambridge, 1. Marquess of Cambridge (1868–1927), Herzog von Teck im Königreich Württemberg
 Alexander Cambridge, 1. Earl of Athlone (1874–1957), Bruder von Königin Mary
 Asuka Cambridge (* 1993), japanischer Sprinter
 Augusta Karoline von Cambridge (1822–1916), Großherzogin von Mecklenburg-Strelitz
 Frederick Octavius Pickard-Cambridge (1860–1905), britischer Zoologe
 George, 2. Duke of Cambridge (1819–1904), britischer Feldmarschall
 Godfrey Cambridge (1933–1976), US-amerikanischer Schauspieler
 Louis of Cambridge (* 2018), jüngstes Mitglied der britischen Königsfamilie
 Margaret Cambridge, Marchioness of Cambridge (1873–1929), Herzogin von Teck im Königreich Württemberg
 Octavius Pickard-Cambridge (1828–1917), britischer Pastor und Zoologe
 Richard Owen Cambridge (1717–1802), englischer Dichter, Gutsbesitzer und Historiker
 William G. Cambridge (1931–2004), US-amerikanischer Jurist

Siehe auch:
 Cambridge Township
 Duke of Cambridge
 Teck/Cambridge-Familie